Die Liste der Länder nach Staatsschuldenquote gibt einen Überblick über die Staatsverschuldung fast aller Länder der Erde im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP). Zur Ergänzung ist zudem die Nettostaatsschuldenquote (Verschuldung abzüglich Forderungen) verschiedener Länder angegeben.

Länder nach Staatsschuldenquote 
Wer die Staatsschuldenquoten verschiedener Länder vergleichen will, muss berücksichtigen, dass die Volkswirtschaften verschieden groß sind. Deshalb wird die Gesamtverschuldung in Beziehung zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) gesetzt. Beispiel: Im Jahr 2019 betrug Japans Staatsverschuldung 238 Prozent des BIP. Das heißt: Die gesamte Volkswirtschaft müsste 2,38 Jahre arbeiten und die Erlöse vollständig an die Gläubiger des japanischen Staats abgeben, um die Staatsschuld zu tilgen (allerdings fallen während dieser Zeit natürlich weitere Schuldzinsen sowie staatliche Ausgaben an).

Die folgende Tabelle gibt den staatlichen Schuldenstand (brutto, ohne Gegenrechnung von staatlichen Forderungen an Dritte) relativ zum jeweiligen BIP von 1990 bis 2019 wieder. Die Angaben sind ohne Verpflichtungen für Beamtenpensionen, Krankenversicherung, Gesundheitspflege und Rentenversicherung, für die keine Kapitaldeckung besteht. Unter Einbeziehung der verdeckten Staatsverschuldung würde die Staatsschuldenquote um ein Vielfaches steigen. Die Übersicht enthält 180 der 193 von den Vereinten Nationen anerkannten Staaten sowie Angaben für Hongkong und Taiwan.

Es gibt – wenige – Länder ohne Staatsverschuldung, darunter Liechtenstein.

 Legende
 Werte ab 2020 bzw. mit einem * gekennzeichneten Werte sind geschätzt
 * = keine Angaben

Länder nach Nettostaatsschuldenquote 
Die folgende Tabelle gibt den staatlichen Schuldenstand (netto, mit Gegenrechnung von staatlichen Forderungen an Dritte) relativ zum jeweiligen BIP von 1990 bis 2019 wieder. Die Werte ab 2020 sind geschätzt. Die Angaben sind ohne Verpflichtungen für Beamtenpensionen, Krankenversicherung, Gesundheitspflege und Rentenversicherung, für die keine Kapitaldeckung besteht. Die Übersicht enthält 87 der 193 von den Vereinten Nationen anerkannten Staaten sowie Angaben für Taiwan. Länder mit einer negativen Quote sind Nettogläubiger.

Grafische Darstellung der Länder nach Staatsschuldenquote 
Spiegel Online veröffentlichte am 1. April 2015 eine Weltkarte der Schuldenquote für 2015 auf Basis der Schätzungen der IWF World Economic Outlook Database vom Oktober 2014 sowie Weltkarten, die den Unterschied der Schuldenquoten zwischen 2015 einerseits und 2007 bzw. 2010 andererseits darstellen.

In der folgenden Grafik werden die Werte für 2013 gezeigt:

Siehe auch 
 Liste europäischer Länder nach Staatsschuldenquote
 Staatsschuldenquote in Deutschland
 Staatsschuldenquote
 Liste der Länder nach Kreditrating
 Liste der Länder nach Auslandsverschuldung
 Liste der Länder nach Haushaltsverschuldung
 Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt
 Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf
 Liste der Länder nach Staatshaushalt
 Liste der Länder nach Devisenreserven
 Welthandel/Tabellen und Grafiken
 Verschuldungsgrad

Weblinks 
 IWF: World Economic Outlook Database
 CIA World Factbook: Public debt

Einzelnachweise 

Liste (Staaten)
Liste (Wirtschaft)
!Lander